The Baltic Times () — независимая ежемесячная газета на английском языке, посвящённая новостями и событиям в Эстонии, Латвии и Литве. Единственное периодическое издание на английском языке, посвящённое трём балтийским государствам.

Газета основана в 1996 году в результате слияния газет Baltic Independent и Baltic Observer. До 2012 года издавалась еженедельно, до сентября 2013 — дважды в месяц.

Ссылки 
 Сайт издания

Газеты по алфавиту
Газеты на английском языке
Газеты Латвии
Прибалтика